Гран-при Нидерландов 1978 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Автогонки прошли 27 августа на трассе Зандворт.

Команда «Лотус» одержала очередную двойную победу. Для Марио Андретти эта победа стала последней в Формуле-1. Руперт Киган травмировал руку в аварии и не вышел на старт гонки, что позволило занять место на старте не прошедшему квалификацию Артуро Мерцарио. Витторио Брамбилла был дисквалифицирован за постороннюю помощь на трассе.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-75 Марио Андретти

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
События 27 августа
Август 1978 года
Спорт в Нидерландах в 1978 году